Auto roku je název různých anket o nejlepší automobil roku.

 Evropské auto roku
 České auto roku

Automobilový průmysl